Rewald ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Rewald (1918–2005), Überlebende der NS-Judenverfolgung, Zeitzeugin
 John Rewald (1912–1994), Kunsthistoriker
 Ruth Rewald (1906–1942), deutsche Kinderbuchautorin